Leuraptera är ett släkte av insekter. Leuraptera ingår i familjen barkskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Barkskinnbaggar
Leuraptera